Котовское — село в Рассказовском районе Тамбовской области. Входит в состав сельского поселения Верхнеспасского сельсовета.

География 
Село расположено на реке Кобыленка.

История 
Село Котовское основано в 1744 году. В документах второй ревизской сказки этого года есть запись:  Всего в деревне насчитывалось 152 души крепостных мужского пола.

В 50-х годах XX века Кобыленка переименована в село Котовское в память военачальника времён гражданской войны Г. И. Котовского.

До 2013 года село являлось административным центром Котовского сельсовета.

Население

Примечания 

Населённые пункты Рассказовского района